Heidhausen ist der Name folgender Gemeindeteile:
 Heidhausen (Essen), Stadtteil der Stadt Essen, Nordrhein-Westfalen
 Heidhausen (Landesbergen), Ortsteil der Gemeinde Landesbergen, Niedersachsen